Пуста́я — топоним в России:

Реки 
 Пустая — река на полуострове Камчатка.
 Пустая — река в России, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.
 Пустая (Онега) — река в России, в бассейне Онеги.

Населённые пункты 
 Пустая — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Пустая — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Пустая — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Пустая — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Пустая — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Пустая Буда
 Пустая Глина
 Пустая Гребля
 Пустая Гряда
 Пустая Кица

См. также 
 Пуста (река) — река в Сербии.
 
 Пустой